Sidi Bouzid ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sidi Bouzid (Tunesien), Stadt in Tunesien
 Gouvernement Sidi Bouzid, Verwaltungseinheit in Tunesien
 Sidi Bouzid (Algerien), Ort in Algerien
 Sidi Bouzid (Marokko), Strandsiedlung in der Region Doukala-Abda